Tímea Babos e Andrea Hlaváčková erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Asia Muhammad e Maria Sanchez hanno battuto Darija Jurak e Xenia Knoll con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (primo turno)
  Darija Jurak /  Xenia Knoll (finale)

  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (semifinale)
  Natela Dzalamidze /  Veronika Kudermetova (semifinale)

Wild card 

  Carson Branstine /  Rebecca Marino (primo turno)

<li> Leylah Annie Fernandez /  Sharon Fichman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2018